Alfredo Cariello – calciatore italiano
 Andrea Cariello – scultore e incisore italiano
 Francesco Cariello – politico italiano